San Sebastiano kan syfta på:

San Sebastiano – ett kristet helgon, se Sebastian (helgon)

Geografi

Italien 

 San Sebastiano Curone, kommun, Piemonte, Provincia di Alessandria, 
 San Sebastiano da Po, Piemonte, Provincia di Torino, 
 San Sebastiano al Vesuvio, kommun, Kampanien, Provincia di Napoli,

Se även
Porta San Sebastiano – en port i Aurelianusmuren
San Sebastiano (Mantua) – en kyrka i Mantua
San Sebastiano (Venedig) – kyrka i Venedig restaurerad av Morosina Morosini
San Sebastiano fuori le Mura – en kyrka i Rom
San Sebastiano al Palatino – en kyrka i Rom.

Se även
 Saint-Sébastien (olika betydelser)
 San Sebastián
 Sankt Sebastian (olika betydelser)
 São Sebastião, São Paulo, Brasilien
 Sebastian (olika betydelser)